Bougainvillemonark (Monarcha erythrostictus) är en fågel i familjen monarker inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Fågeln förekommer i regnskog på Bougainville i ögruppen Salomonöarna. Sedan 2016 behandlar Birdlife International och naturvårdsunionen IUCN den som underart till kastanjebukig monark (''Monarcha castaneiventris'’).

Status 
IUCN erkänner den inte som art, varför dess hotstatus inte bedöms.

Noter

Externa länkar 

Monarker (familj)
Fåglar i australiska regionen
Endemiska fågelarter på Bougainville